Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom "3. županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska - Hvarska liga", "3. županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska - Hvar", "Liga otoka Hvara", "Forska liga",  predstavlja ligu šestu stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći stupanj nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji za sezonu 2021./22.  
Sudjelovalo je 10 klubova, a ligu je osvojio "Hvar".

Sustav natjecanja 
Deset klubova igra dvokružnim ligaškim sustavom (18 kola).

Sudionici  
 Hvar - Hvar 
 Jadran - Stari Grad
 Jelsa - Jelsa
 Levanda - Velo Grablje, Hvar
 Mladost - Sućuraj
 Sloga - Dol, Stari Grad
 SOŠK - Svirče, Jelsa
 Varbonj - Vrbanj, Stari Grad
 Vatra - Poljica, Jelsa
 Vrisnik - Vrisnik, Jelsa

Ljestvica

Rezultati 
'' Ažurirano: 22. srpnja 2022.

Najbolji strijelci 
Izvori:  
 
Strijelci 10 i više pogodaka:

Povezani članci 
 Hvarska nogometna liga 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2021./22. 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2021./22.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga, forum o Hvarskoj nogometnoj ligi 
 nszsd.hr, 3. Županijska Nogometna Liga – HEP 
 dalmatinskinogomet.hr

Izvori 
 
 nszsd.hr, Balun" - Službeni glasnik NSŽSD   
 dalmatinskinogomet.hr, ''SPLITSKO-DALMATINSKA ŽNL / 3. ŽNL Hvar (2021./22.), pristupljeno 15. srpnja 2022.  
  rsssf.com, Croatia 2021/22, Seventh Level 
 nszsd.hr, "Balun" - službeno glasilo NSŽSD, broj 12/2022, objavljeno 24. ožujka 2022. (3. ŽNl - 18. kolo - rezultati, ljestvica, popis strijelaca), preuzeto 15. srpnja 2022. 
  sofascore.com, 3. ŽNL Hvarska liga, pristupljeno 15. srpnja 2022. 
  tipsscore.com, 3. ŽNL Hvarska liga - 2021-2022, pristupljeno 15. srpnja 2022.  

 

2021-22
splitsko-dalmatinska-3-Hvar